Native Son peut désigner :

En littérature 
 Native Son, traduit en français sous le titre Un enfant du pays, est un roman de 1940 de Richard Wright

Au cinéma et théâtre

Adaptations du roman de Richard Wright 
 , un drame à Broadway de 1941 par  et Richard Wright et produit par Orson Welles et John Houseman.   
 Native Son, un film argentin de 1951 réalisé par Pierre Chenal ;   
 , un film américain de 1986 réalisé par Jerrold Freedman ;   
 Native Son, un film américain de 2019 réalisé par Rashid Johnson.

Autres films 
 Native Son, un court métrage britannique de 2010, écrit et réalisé par Scott Graham

En musique 
 , un groupe de jazz japonais
 , album et chanson titre, par les Judybats, 1991
 , album et chanson titre, Native Son de Loggins and Messina, 1976
 , album de The Long Ryders, 1984

 , album de Strangeways, 1987

 , une chanson d'Alter Bridge, album 
 , une chanson de Bryan Adams, album  
 , une chanson de U2, album

Sports 
 Native Sons, une équipe de crosse en enclos américaine et iroquoise
 Nickel Center Native Sons, une équipe canadienne junior de hockey sur glace (de 1976 à 1986)
 Toronto Native Sons, une équipe canadienne junior de hockey sur glace (de 1933 à 1942)

Voir aussi 
 Native Sons of the Golden West, un groupe californien
  From a Native Son , un livre de Ward Churchill